Joana da França (; Fontainebleau, 24 de junho de 1556 – Fontainebleau, 24 de junho de 1556), ela e sua irmã gêmea Vitória foram as crianças mais novas dos filhos de Henrique II da França e da sua consorte Catarina de Médici.

O parto de Catarina para este nascimento ocorreu em 24 de junho de 1556. Joana não sobreviveu e ficou morta no ventre de sua mãe por várias horas. Eventualmente, seu braço teve que ser quebrado para libertá-la. Sua irmã gêmea Vitória sobreviveu, mas morreu um mês depois.

Como o nascimento das gêmeas quase custou a vida de sua mãe, o médico do rei aconselhou o rei que não deveria ter mais filhos; portanto, o seu pai parou de visitar o quarto de sua mãe e passou todo o tempo com sua amante de longa data, Diana de Poitiers.

Ancestrais

</center>